El término depuración puede referirse, en esta enciclopedia:

 a la depuración o purga política, la eliminación, física o burocrática o el castigo o represión de un colectivo opuesto a quien ejerce el poder político, especialmente en grupos o partidos políticos, funcionarios, militares, etcétera;
  a la proscripción;
 a la decimatio;
 a la caza de brujas;
 al macarthismo;
 a la búsqueda de la pureza en cualquier ámbito (moral, racial, estético y otros);
 a los estatutos de limpieza de sangre (véase también cristiano viejo y cristiano nuevo);
 a la limpieza étnica;
 al purismo;
a la purificación, un término polisémico;
a la depuración, en medicina, un parámetro de la farmacocinética de un medicamento;
al tratamiento de aguas;
a la depuración de programas, el proceso de identificar y corregir errores en programas informáticos.